Sredno selo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Средно село) :
Sredno selo, village bulgare de l'obchtina de Vetrino, situé dans l'oblast de Varna ;
Sredno selo, village bulgare de l'obchtina de Zlataritsa, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.